Prenda bezeichnet:

 Prenda (Angola), Stadtteil von Luanda

Prenđa ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Prenđa, kroatischer Erzbischof